Ратково — название населённых пунктов.

В России 

 Ратково — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Ратково — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

В Сербии 

 Ратково - село в общине Оджаци.